Rudra Pratap Singh ist der Name folgender Personen:

* Rudra Pratap Singh (Herrscher) († 1531), indischer Herrscher
 Rudra Pratap Singh (Cricketspieler, 1965) (* 1965), indischer Cricketspieler
 Rudra Pratap Singh (Cricketspieler, 1985) (* 1985), indischer Cricketspieler